Rhizanthes är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Rhizanthes ingår i familjen Rafflesiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Rhizanthes